

Anno 
 296 o 296 a.C.

Codici 
 296 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Dudley Observatory (dopo il 1893), dello stato di New York

Matematica 
 296 – numero